Бета Малого Коня (β Бета Малого Коня, Beta Equulei, сокращ.  Beta Equ, β Equ) — звезда в северном созвездии Малый Конь. Звезда имеет видимую звёздную величину 5.15m, и, согласно шкале Бортля, видна невооруженным глазом как минимум на засвеченном пригородном небе (). Радиальная гелиоцентрическая скорость звезды равна  и это значит, что звезда приближается к Солнцу.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  (). Звезда наблюдается севернее 84° ю. ш., то есть практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением Антарктиды. Лучшее время наблюдения — август.

В то время как Бета должна быть второй по яркости звездой в созвездии, она таковой, отнюдь, не является. Альфа — звезда четвёртой величины, действительно является первой. Номер два — Дельта Малого Коня, затем следует Гамма Малого Коня и только на четвёртом месте идёт Бета — звезда пятой величины.

Свойства звезды 
Спектральный класс Бета Малого Коня — , что означает, что она значительно больше () и значительно ярче нашего Солнца (), также это указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерного «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей бело-желтый оттенок звёзды главной последовательности спектрального класса A.

Вращаясь с экваториальной скоростью  (то есть со скоростью практически в 28 раза больше солнечной), этой звезде требуется порядка 3,7 дня, чтобы совершить полный оборот. Бета Малого Коня имеет возраст , а это значит что она ещё очень молодая и планетная система, которая пока у звезды не обнаружена, ещё только формируется. У звезды обнаружен избыток инфракрасного излучения, указывающий на наличие остаточного диска. Средняя температура пыли в отом диске составляет , что указывает на то, что размеры этого диска весьма велики: большая полуось его орбиты составляет  (то есть почти в 2,5 раза больше орбиты Плутона).

Оптическая кратность звезды 
Кратность Бета Малого Коня была открыта в Дж. Гершелем до 1871 года (AB, AС, AE). Однако в каталоге даты их открытия были записана 1877 или 1878 годами. Дело в том, что Дж. Гершелем умер в 1871 году и его записи были опубликованы после его смерти. Четвёртая звезда (CD) была открыта Ш. Бёрнхемом в 1877 году. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Однако, у звезды, похоже, нет спутников. Когда-то считалось, что у неё есть четыре тусклых звездных компаньона на расстоянии 34.4, 69.2, 89.2 и 5.8 секунд дуги, однако, измерения их движения показывают, что они движутся очень быстро, и, скорее всего, визуальные спутники не имеет гравитационной связи с Бета Малого Коня, то есть звёзды просто находится на линии прямой видимости. Причём, пара CD действительно может быть настоящей двойной звездой, хотя о ней мало, что известно.

Примечания

Ссылки 

Малый Конь (созвездие)
Объекты HD и HDE
Объекты HIP